Em linguística, mais precisamente em fonética e fonologia, xevá, xuá ou schwa é o nome de uma vogal média central não arredondada, cujo símbolo, no Alfabeto Fonético Internacional, é ə ("e" invertido).

Em muitas línguas, tal vogal surge através da neutralização de vogais átonas ou através de epêntese.

Bibliografia 
 Marusso, Adriana S., Análise acústica do schwa final em português e em inglês, Abralin, 2005.

Fonética
Fonologia
Vogais